Desde 106 años que existe la Liga 1 Perú. 

En que consiste la Liga 1 los últimos 2 de la tabla de la Liga 1 descienden a la Liga 2 , el antepenúltimo juega un repechaje con el segundo de la Liga 2, participan 19 clubes peruanos.